Die Serie A 1976/77 war die 45. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 3. Oktober 1976 und endete am 22. Mai 1977. Als Aufsteiger kamen der CFC Genua 1893, der US Catanzaro und US Foggia aus der Serie B dazu.

Die Meisterschaft gewann Juventus Turin und wurde damit Nachfolger des AC Turin. Durch den Gewinn der Meisterschaft durfte Juventus am Europapokal der Landesmeister 1977/78 teilnehmen. Für den UEFA-Pokal des folgenden Jahres qualifizierten sich die AC Turin, die ACF Fiorentina, Inter Mailand und Lazio Rom. Der AC Mailand qualifizierte sich als Sieger der Coppa Italia für den Europapokal der Pokalsieger 1977/78. In die Serie B absteigen mussten Sampdoria Genua, Catanzaro und der AC Cesena. Der SSC Neapel bekam wegen Fanausschreitungen einen Punkt abgezogen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 
 rsssf.com Serie A 1976/77
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1976
Fußballsaison 1976/77